I. Lajos orléans-i herceg (1372–1407), V. Károly francia király fia és I. (Anjou) Mária magyar királynő első férje
II. Lajos orléans-i herceg (1462–1515), XII. Lajos néven Franciaország királya
III. Lajos orléans-i herceg (1549–1550), II. Henrik francia király fia
IV. Lajos orléans-i herceg (1703–1752), II. Fülöp orléans-i herceg, franciaországi régens fia

Kapcsolódó szócikkek 
Orléans-i Lajos (egyértelműsítő lap)